Список сенаторов США по состоянию на 29 апреля 2013 года. Конгресс США 113-го созыва (2013—2015) начал работу 3 января 2013 года.

* Лидер (демократического) большинства в Сенате
** Лидер (республиканского) меньшинства в Сенате

См. также 
 
 Список сенаторов США в 2015—2017 годах

Ссылки 
 Официальный сайт Сената США

США